Bojadschiew ist der Familienname folgender Personen:
 Biser Bojadschiew (* 1948), bulgarischer Ruderer
 Boschidar Bojadschiew (* 1978), bulgarischer Ringer
 Grigori Bojadschiew (* 1943), bulgarischer Volleyballspieler
 Kliment Bojadschiew (1861–1933), bulgarischer General
 Martin Bojadschiew (* 1987), bulgarischer Eishockeyspieler
 Miroslaw Bojadschiew (* 1979), bulgarischer Shorttracker
 Slatju Bojadschiew (1903–1976), bulgarischer Maler
 Stanislas Bojadschiew (* 1945), bulgarischer Basketballspieler
 Tsotscho Bojadschiew (* 1951; Tzotcho Boiadjiev), bulgarischer Philosoph